Старый Остров — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старый Остров — агрогородок в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Старый Остров — деревня в Дновском районе Псковской области.